Austria:
 Sankt Josef (Weststeiermark) – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Deutschlandsberg

Zobacz też:
 St. Josef
 Święty Józef